Messier 57 (M57), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M57 (Groot-Brittannië)